Rufunsa steht für:

 Rufunsa (Sambia), Stadt in Sambia
 Rufunsa (Distrikt), Distrikt in Sambia